Bertrand Malvaux né le , à Nantes est un expert et éditeur français, fondateur des éditions du Canonnier spécialisées dans l'histoire des objets militaires des , , et . 

Depuis 2019, il est Président de la Chambre nationale des experts spécialisés.

Biographie 
Bertrand Malvaux fréquente dès l'âge de huit ans les maisons de ventes publiques avec sa mère. Il entreprend des études de droit et . Il devient expert agréé par l'Union Française des Experts en 1991, et dès 1994, Bertrand Malvaux collabore à des publications des musées nationaux, et publie ses premiers résultats de recherches sur les objets militaires des , , et  dans les revues d'histoire, Tradition, Soldats napoléoniens, et depuis 2019 pour le magazine d'art Unik. Il est membre de la Chambre nationale des experts Spécialisés depuis juin 2015.

L'expertise Militaria 
Après être entré au Conseil d’administration de la Chambre nationale des experts spécialisés comme trésorier-adjoint, il est élu à la présidence nationale le 24 juin 2019, lors du Congrès de Bordeaux, où il succède à Geneviève Baume. Il prend par ailleurs les fonctions de Président de l’Institut de Formation de la CNES le 10 décembre 2019, succédant à Vincent de La Celle.

Les éditions du Canonnier 
Depuis 1997, il dirige la société « Bertrand Malvaux Éditions du Canonnier », dédiée au militaria. 

Parmi ses titres phares : La cavalerie légère de 1845 à 1915 Hussards chasseurs à cheval  ou bien La garde impériale de Napoléon III .

Ouvrages

Notes et références

Liens externes 
 Site de Bertrand Malvaux 
 Portail Militaria 14.18/ 39.45
 

Éditeur français
Naissance en janvier 1966
Naissance à Nantes